Großes Schisma steht für:
 Morgenländisches Schisma, Spaltung zwischen orthodoxer und römisch-katholischer Kirche (1054)
 Abendländisches Schisma, zeitweilige Spaltung innerhalb der lateinischen Kirche (1378–1417)